Дју може да се односи на:

 Дју (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Дју (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Дју (фараон), прединастички фараон древног Египта